Николай Агапов:
 Агапов, Николай Андреевич (1911—1985) — красноармеец-минёр, Герой Социалистического Труда.
 Агапов, Николай Иванович (1883—1966) — доктор медицинских наук.
 Агапов, Николай Семёнович (1930—2002) — советский и российский тренер по тяжёлой атлетике.